Paon désigne en français principalement un grand oiseau au reflets bleu-vert qui fait la roue, le Paon bleu, mais aussi :

 Paon, plusieurs espèces de grands oiseaux Galliniformes, dont le Paon bleu
 Paon, une constellation de l'hémisphère sud
 Paon, une nuance de bleu
 Marcel Paon, chef du cabinet du radical Charles Lambert dans les années 1920
 Paon (Kong que), un film chinois réalisé par Gu Changwei 
 Paon une entreprise de jeu vidéo japonaise

Divers 
 Le Paon ;
 Maison du Paon ;
 Café-restaurant Paon Royal ;
et en référence aux ocelles ou à la roue du grand oiseau, plusieurs appellations d'animaux :
 paon de mer, Girelle paon, des poissons ;
 pigeon paon, une race de pigeon ;
 plusieurs espèces de papillons dont : Grand paon de nuit, Moyen paon de nuit, Petit paon de nuit, Paon de nuit de Lucas, Paon du jour, etc.
 le paon, un meuble héraldique.

Voir aussi 
  (paon en allemand)